Söderkläpparna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderkläpparna, Korpo, Åboland, 
 Söderkläpparna, Kimitoön, Åboland,

Se även
Söderkläppen
Söderklobben

Robotskapade Finlandförgreningar